Triari (cognom)
 Triari Rufí, cònsol l'any 210
 Luci Valeri Triari, pretor el 78 aC, legat de Luci Licini Lucul·le al Pont
 Publi Valeri Triari, cavaller romà
 Gai Valeri Triari, polític romà
 Triari, tipus de soldat de l'antiga Roma